São Miguel was een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa en telt 1777 inwoners (2001). Op 8 december 2012 werd São Miguel met een aantal andere freguesias samengevoegd tot de freguesia Santa Maria Maior. 

Plaats in Portugal